Donja Bukovica je lahko:
 Donja Bukovica, Bosna in Hercegovina
 Donja Bukovica, Hrvaška
 Donja Bukovica, Srbija
 Donja Bukovica, Črna gora